Пётр Слонимский (; 9 ноября 1922, Варшава, Польша — 25 апреля 2009, Париж, Франция) — французский генетик польского происхождения, один из пионеров исследований в области генетики митохондрий. 

Профессор. Доктор биологических наук. Член Французской академии наук (1985; корреспондент с 1983).

Биография 
Представитель известной еврейской семьи Слонимских (см. Семья). Сын Петра Вацлава Слонимского.

Во время немецкой оккупации был солдатом Армии Крайовой, на тайных курсах изучал медицину. Участник Варшавского восстания в 1944 г.

После войны ему, как бывшему бойцу АК, удалось избежать ареста коммунистическими властями Польши и завершить учебу на медицинском факультете Ягеллонского университета. Вскоре, однако, он был арестован и заключен в тюрьму в Кракове. Благодаря заступничеству своего дяди — поэта и драматурга Антония Слонимского он был освобожден.

В 1947 году защитил докторскую диссертацию, эмигрировал и поселился во Франции, где был сначала учеником и работал под руководством знаменитого генетика Бориса Эфрусси, а затем в 1971—1991 г. был директором Центра молекулярной генетики CNRS (Национального центра научных исследований) в Париже.

С 1966 по 1991 — профессор генетики Университета Пьера и Марии Кюри.

Самый молодой директор французских биологических лабораторий.

Научная деятельность 
Его называли отцом митохондриальной генетики. Слонимский и его коллеги обнаружили закономерности наследования генетического материала, содержащегося в митохондриях. Во время исследовательских работ, им было предсказано существование полипептида, названного матуразой — фермента, принимающего участие в сплайсинге недозрелого мРНК.

Работы Слонимского легли в основу современной генетики митохондрий.

Награды 
 Золотая медаль Национального центра научных исследований (1985) — высшая научная награда Франции,
 Командорский Крест со звездой Ордена Возрождения Польши (2009)
 Доктор honoris causa университетов Варшавы, Вроцлава и Университета Пьера и Марии Кюри.

Примечания

Литература 
 Яроцкий Роберт. «Генетик и история. Повесть о Петре Слонимском», 2003.

Ссылки 
 Piotra Słonimskiego paryskie początki

Учёные Франции
Генетики Франции
Доктора биологических наук
Биологи Франции
Участники Второй мировой войны
Участники Варшавского восстания 1944 года
Репрессированные в ПНР (1944—1989)
Иммигрировавшие во Францию из Польши
Кавалеры Командорского креста ордена Возрождения Польши
Почётные доктора Варшавского университета
Почётные доктора Вроцлавского университета
Почётные доктора университетов Франции
Члены Французской академии наук
Члены Баварской академии наук